Naselja u Sloveniji:

 Sevno (Novo Mesto, Slovenija), naselje u općini Novo Mesto 
 Sevno (Šmartno pri Litiji, Slovenija), naselje u općini Šmartno pri Litiji